Municipio de Georgia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Georgia (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Georgia (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.